Wojska Ochrony Pogranicza – formacja wojskowa
 Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa - instytucja wojskowa
 World of Padman – gra komputerowa
 Winds of Plague – amerykański zespół muzyczny
 wschodnia obwodnica Poznania – jedna z obwodnic Poznania